Amtrack steht für:

 Fehlschreibung von Amtrak, US-amerikanisches Bahnunternehmen
 amphibious tracked vehicle (deutsch „amphibisches Kettenfahrzeug“, häufig auch als Amtrac - amphibious tractor - bezeichnet), insbesondere:
 Landing Vehicle Tracked (LVT)
 Amphibious Assault Vehicle (AAV)